Oenopota albrechti är en snäckart som först beskrevs av Krause 1885.  Oenopota albrechti ingår i släktet Oenopota, och familjen kägelsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kägelsnäckor
albrechti